Måsörarna kan syfta på följande platser:

Åland 

 Måsörarna (Föglö, Åland), öar, 
 Måsörarna (Brändö, Åland), skär,